Ада́мо () — имя и фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Адамо, Амелия (род. 1947) — шведский журналист, издатель, главный редактор.
 Адамо, Антонио (род. 1957) — итальянский порнорежиссёр. Обладатель премий AVN Awards.
 Адамо, Иосиф Габриэль (1851—1899) — архиепископ Киркука Халдейской католической церкви.
 Адамо, Марк (род. 1962) — американский композитор итальянского происхождения
 Адамо, Микаэль Муса (1961—2023) — габонский политик и дипломат.
 Адамо, Сальваторе (род. 1943) — итальянско-бельгийский композитор и певец;
 Теофания ди Адамо (ок. 1653 — ок. 1719) — самая известная представительница династии средневековых итальянских отравительниц.

См. также 
 Адамов